Жюпиле Лига 2001/2002 — 99-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 11 августа 2001 года и закончился 5 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

2001/2002
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2001 году
Спорт в Бельгии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002